Levine es un apellido con varios orígenes posibles, entre otros, judío. Personas destacadas con este apellido incluyen:

 Adam Levine (1979- ), cantante y actor estadounidense.
 Anna Levine (1953- ), actriz estadounidense.
 David Levine (1926-2009), artista e ilustrador estadounidense.
 Isaac Don Levine (1892-1981), periodista, publicista y escritor estadounidense.
 Jack Levine (1915–2010), pintor expresionista estadounidense.
 James Levine (1943-2021), pianista y director de orquesta estadounidense.
 Ken Levine, productor televisivo estadounidense.
 Ken Levine (1966- ), desarrollador de videojuegos estadounidense.
 Mike Levine, músico y compositor canadiense.
 Philip Levine (1928-2015), poeta estadounidense.
 Samm Levine (1982- ), actor estadounidense.
 Suzanne Jill Levine, traductora y poetisa estadounidense.
 Ted Levine (1958- ), actor estadounidense.
 Jesse Levine (1987- ), tenista canadiense.

Otros usos
 Síndrome de Lown-Ganong-Levine, enfermedad cardiaca.

Véase también
Levin
Levi
Lewin
Levene